Preloge (Semič), een plaats in de Sloveense gemeente Semič
 Preloge (Slovenska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenska Bistrica